Mono, kolektivno ime za skupine i bande šošonskih Indijanaca
 Mono (rijeka), rijeka u zapadnoj Africi (Togo i Benin)
 Mono (slapovi), Venezuela